Црнатово може да се односи на:

 Црнатово, насеље у општини Власотинце
 Црнатово (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић
 Горње Црнатово, насеље у општини Житорађа
 Доње Црнатово, насеље у општини Житорађа